В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1976, який проходив в рамках Туру WTA 1976, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 6-2, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Вірджинія Вейд (фінал)
  Ольга Морозова (чвертьфінал)
  Франсуаза Дюрр (2-ге коло)

 Венді Овертон (1-ше коло)
 Марсі Луї (2-ге коло)
 Мона Геррант (1-ше коло)
 Лінкі Бошофф (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Washington